A eleição municipal de Vitória realizou-se em 15 de novembro de 1985. O prefeito titular era José Roberto Zanoni do PMDB.  foi eleito prefeito em turno único, derrotando Vítor Buaiz do PT.

Resultado da eleição

Primeiro turno 
Foram registrados 107.511 eleitores, com 5.680 brancos/nulos.

Vitória ES
1985
Eleições no Espírito Santo